Маттеоли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маттеоли, Альтеро (1940—2017) — итальянский политик, министр инфраструктуры и транспорта (2008—2011).
 Маттеоли, Джанфранко (род. 1969) — итальянский футболист, полузащитник, также — футбольный функционер.